Первый розыгрыш Кубка РСФСР по хоккею с шайбой проводился в одно время с чемпионатом. Должно было участвовать 20 команд, соперники играли «на вылет» по одному матчу на поле одного из них. Из 16 известных и 6 возможных участников 15 команд играло в чемпионате РСФСР, ещё 3 планировало в нём участвовать.
Хотя планировалось участие победителя (или финалистов) в Кубке СССР, к его началу были сыграны только четвертьфиналы, и во всесоюзном турнире участвовало горьковское «Торпедо», ставшее затем первым победителем российских соревнований.

Список участников

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 1950-51. Кубок РСФСР - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Кубки, кубки, кубки... Кубок СССР/МХЛ/России 1950/1951 - 1997/1998. Кубок РСФСР 1950/1951 - 1990/1991 Справочник. Москва. 2008.

Хоккей с шайбой